Der Korea Grand Prix Gold 2013 im Badminton fand vom 5. bis zum 10. November 2013 im Jeonju Indoor Badminton Hall in Jeonju, Südkorea statt. Es war die vierte Austragung dieser Veranstaltung, welche aus den Korea International hervorging.

Herreneinzel

Setzliste 
  Hsu Jen-hao (2. Runde)
  Lee Dong-keun (3. Runde)
  Arif Abdul Latif (1. Runde)
  Wisnu Yuli Prasetyo (1. Runde)
  Riyanto Subagja (2. Runde)
  Zulfadli Zulkiffli (2. Runde)
  Misha Zilberman (2. Runde)
  Riichi Takeshita (3. Runde)
  Petr Koukal (2. Runde)
  Iskandar Zulkarnain Zainuddin (Viertelfinale)
  Tian Houwei (Halbfinale)
  Simon Santoso (Viertelfinale)
  Son Wan-ho (3. Runde)
  Wan Chia-hsin (1. Runde)
  Xue Song (2. Runde)
  Park Sung-min (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Sung Ji-hyun
  Bae Yeon-ju
  Aprilia Yuswandari (2. Runde)
  Pai Hsiao-ma (2. Runde)
  Deng Xuan (1. Runde)
  Hera Desi Ana Rachmawati (Viertelfinale)
  Maria Febe Kusumastuti (2. Runde)
  Suo Di (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang
  Liang Jui-wei / Liao Kuan-hao (2. Runde)
  Ruud Bosch / Koen Ridder (1. Runde)
  Gan Teik Chai / Ong Soon Hock (1. Runde)
  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (Viertelfinale)
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol
  Chen Hung-ling / Lu Chia-bin (Viertelfinale)
  Shi Longfei / Wang Yilu (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Jung Kyung-eun / Kim Ha-na (2. Runde)
  Ko A-ra / Yoo Hae-won
  Shinta Mulia Sari / Yao Lei (Halbfinale)
  Chang Ye-na / Kim So-young

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (1. Runde)
  Shin Baek-cheol / Eom Hye-won (1. Runde)
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (1. Runde)
  Irfan Fadhilah / Weni Anggraini (Halbfinale)
  Yoo Yeon-seong / Chang Ye-na
  Tan Aik Quan / Lai Pei Jing (1. Runde)
  Kim Gi-jung / Kim So-young (Halbfinale)
  Lukhi Apri Nugroho / Annisa Saufika (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2013
BWF Grand Prix 2013
Badmintonwettbewerb in Jeonju